Majówka peut faire référence à :

Toponymie
en Pologne
 Majówka, un village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Majówka, un village de la voïvodie de Łódź
 Majówka, un village de la voïvodie de Podlachie